Le sigle E263 peut désigner:
 E263, numéro E de l'acétate de calcium, un agent conservateur ;
 Route européenne 263 reliant Tallinn à Luhamaa en Estonie.